Синсинати се може односити на:
 Синсинати (Охајо)
 Синсинати (Ајова)